US Open 2017 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 28 sierpnia a 10 września, tradycyjnie na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 137. edycja rozgrywek. Pula nagród przekroczyła 50 000 000 dolarów amerykańskich.

W grze pojedynczej mężczyzn Rafael Nadal pokonał 6:3, 6:3, 6:4 Kevina Andersona. W grze pojedynczej kobiet Sloane Stephens triumfowała nad Madison Keys wynikiem 6:3, 6:0. W deblu mężczyzn Jean-Julien Rojer i Horia Tecău, pokonali Feliciana Lópeza i Marca Lópeza 6:4, 6:3. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Martina Hingis i Chan Yung-jan, które w finale pokonały Lucie Hradecką i Kateřinę Siniakovą 6:3, 6:2. W grze mieszanej Martina Hingis wraz z Jamiem Murrayem pokonali w meczu o mistrzostwo Chan Hao-ching Michaela Venusa wynikiem 6:1, 4:6, 10–8.

Wu Yibing zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców z Axelem Gellerem 6:4, 6:4. W rozrywkach dziewcząt Amanda Anisimova pokonała Cori Gauff wynikiem 6:0, 6:2. Hsu Yu-hsiou i Wu Yibing wygrali 6:4, 5:7, 11–9 z Toru Horie i Yutą Shimizu w grze podwójnej chłopców. Olga Danilović wraz z Martą Kostiuk zwyciężyły w finale debla dziewcząt 6:1, 7:5 z Leą Bošković i Wang Xiyu.

Stéphane Houdet poprzez pokonanie Alfiego Hewetta 6:2, 4:6, 6:3 został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Yui Kamiji zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Diede de Groot 7:5, 6:2. Triumfatorem zawodów singlowych na quadach został David Wagner, który pokonał Andrew Lapthorne’a wynikiem 7:5. 3:6, 6:4. W deblu na wózkach mistrzami zostali Alfie Hewett oraz Gordon Reid, którzy w ostatnim meczu pokonali Stéphane'a Houdeta i Nicolasa Peifera 7:5, 6:4. W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Marjolein Buis i Diede de Groot, dzięki wygranej 6:4, 6:3 odniesionej nad Daną Mathewson i Aniek van Koot. W grze podwójnej na quadach zwycięstwo odnieśli Andrew Lapthorne wraz z Davidem Wagnerem, którzy w pojedynku o mistrzostwo pokonali Dylana Alcotta i Bryana Bartena wynikiem 7:5, 6:2.

Bracia John i Patrick McEnroe wygrali w rozgrywkach legend mężczyzn z Patem Cashem i Henrim Lecontem 6:2, 6:4. Kim Clijsters i Martina Navrátilová zwyciężyły w turnieju legend kobiet wynikiem 4:6, 6:2, 10–4 z Lindsay Davenport oraz Mary Joe Fernández.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra podwójna na quadach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

  Novak Đoković
  Daniel Evans
  Kei Nishikori
  Yoshihito Nishioka
  Stan Wawrinka

  Timea Bacsinszky
  Sara Errani
  Anna-Lena Friedsam
  Kristína Kučová
  Bethanie Mattek-Sands
  Mandy Minella
  Laura Siegemund
  Samantha Stosur
  Jarosława Szwiedowa
  Serena Williams

Dzikie karty 
Amerykańska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Gra mieszana
  Kristie Ahn /  Tennys Sandgren
  Amanda Anisimova /  Christian Harrison
  Jennifer Brady /  Bjorn Fratangelo
  Louisa Chirico /  Bradley Klahn
  Liezel Huber /  Danny Thomas
  Sofia Kenin /  Michael Mmoh
  Jamie Loeb /  Mitchell Krueger
  Nicole Melichar /  Jackson Withrow

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługiwało prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu i deblu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Gra pojedyncza mężczyzn
  Leonardo Mayer
  Lukáš Lacko

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2017.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy 

US Open 2017